AMX-50 «Foch» — французская опытная самоходная артиллерийская установка (САУ), относящаяся к классу истребитель танков, созданная на базе опытного тяжёлого танка AMX-50. В 1951 году несколько образцов были подвергнуты войсковым испытаниям, но как и базовый танк, на вооружение САУ принята не была из-за начала разработки башенного танка AMX 50 120 с идентичным вооружением.

Описание конструкции 
Машина имела полностью закрытый вытянутый в длину безбашенный корпус с противоснарядным бронированием. Носовая часть выполнена с целесообразным наклоном броневых поверхностей. 120-мм длинноствольная пушка, снабжённая дульным тормозом, крепилась там же. Вынесенная вперёд из боевого отделения, она имела броневую маску, которая значительно выступала за пределы лобового листа.

Слева на крыше установлена командирская башенка с дальномером, справа — пулемётная башенка для ведения огня по наземным и воздушным целям с дистанционным управлением. Водитель располагался справа по ходу машины и наблюдал за местностью с помощью имевшегося в его распоряжении перископа.

Силовая установка и ходовая часть заимствованы с танка AMX-50.

В массовой культуре 
 В World of Tanks и World of Tanks Blitz САУ представлена в виде 4 модификаций (в WoT Blitz 3): AMX AC mle. 48 VIII уровня, AMX 50 Foch IX уровня, AMX 50 Foch B (отсутствует в Blitz) и AMX 50 Foch (155) — обе X уровня.
 В War Thunder представлена в виде САУ V ранга боевого рейтинга 7.3.

Примечания

Литература 
 
 

Противотанковые САУ
Опытные танки и прототипы
Самоходная артиллерия Франции
Foch